Korçë (bepaalde vorm: Korça) kan verwijzen naar:

 Korçë (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Korçë (district), een district in het gelijknamige prefectuur
 Korçë (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur